Гримальди-Чеба () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гримальди-Чеба, Антонио (1534—1599) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди-Чеба, Антонио (1640—1717) — дож Генуэзской республики.
 Гримальди-Чеба, Ладзаро (1520—1599) — дож Генуэзской республики.